Список видів мурашок Польщі включає всі види мурашок (родина Formicidae, ряд Hymenoptera), що мешкають у Польщі. Список складається з біномів (назв, що складаються з двох слів, які є поєднаннями назви роду і назви виду) і зазначених поруч з ними іменем вченого, що вперше описав цей таксон та роки, в якому це сталося.

Всього на території Польщі виявлено 105 видів мурашок з 25 родів (з урахуванням інвазивних і інтродукованих, включаючи 98 місцевих видів)..

Список

Anergates 
 Anergates atratulus (Schenck, 1852)

Aphaenogaster 
 Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798)

Camponotus 
 Camponotus fallax (Nylander, 1856)
 Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758)
 Camponotus ligniperda (Latreille, 1802)
 Camponotus piceus (Leach, 1825)
 Camponotus truncatus (Spinola, 1808)
 Camponotus vagus (Scopoli, 1763)

Dolichoderus 
 Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771)

Formica 
 Formica aquilonia Yarrow, 1955
 Formica candida Smith, F., 1878
 Formica cinerea Mayr, 1853
 Formica clara Forel, 1886
 Formica cunicularia Latreille, 1798
 Formica exsecta Nylander, 1846
 Formica foreli Emery, 1909
 Formica forsslundi Lohmander, 1949
 Formica fusca Linnaeus, 1758
 Formica gagates Latreille, 1798
 Formica glauca Ruzsky, 1896
 Formica lemani Bondroit, 1917
 Formica lugubris Zetterstedt, 1838
 Formica picea Nylander, 1846
 Formica polyctena Foerster, 1850
 Formica pratensis Retzius, 1783
 Formica pressilabris Nylander, 1846
 Formica rufa Linnaeus, 1761
 Formica rufibarbis Fabricius, 1793
 Formica sanguinea Latreille, 1798
 Formica truncorum Fabricius, 1804
 Formica uralensis Ruzsky, 1895

Formicoxenus 
 Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846)

Harpagoxenus 
 Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849)

Hypoponera 
 Hypoponera ergatandria (Forel, 1893)
 Hypoponera punctatissima (Roger, 1859)

Lasius 
 Lasius alienus (Foerster, 1850)
 Lasius bicornis (Foerster, 1850)
 Lasius brunneus (Latreille, 1798)
 Lasius carniolicus Mayr, 1861
 Lasius citrinus Emery, 1922
 Lasius distinguendus (Emery, 1916)
 Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
 Lasius flavus (Fabricius, 1782)
 Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
 Lasius jensi Seifert, 1982
 Lasius meridionalis (Bondroit, 1920)
 Lasius mixtus (Nylander, 1846)
 Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990
 Lasius niger (Linnaeus, 1758)
 Lasius nitidigaster Seifert, 1996
 Lasius paralienus Seifert, 1992
 Lasius platythorax Seifert, 1991
 Lasius psammophilus Seifert, 1992
 Lasius rabaudi Bondroit, 1917
 Lasius sabularum (Bondroit, 1918)
 Lasius umbratus (Nylander, 1846)

Leptothorax 
 Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)
 Leptothorax gredleri Mayr, 1855
 Leptothorax kutteri Buschinger, 1966
 Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)

Linepithema 
 Linepithema humile (Mayr, 1868)

Manica 
 Manica rubida (Lareille, 1802)

Messor 
 Messor structor Latreille, 1798

Monomorium 
 Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758)

Myrmecina 
 Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)

Myrmica 
 Myrmica bessarabicus Nasonov, 1888
 Myrmica constricta Karavaiev, 1934
 Myrmica deplanata Emery, 1921
 Myrmica gallienii Bondroit, 1920
 Myrmica hellenica Finzi, 1926
 Myrmica hirsuta Elmes, 1978
 Myrmica karavajevi (Arnol'di, 1930)
 Myrmica lobicornis Nylander, 1846
 Myrmica lonae Finzi, 1926
 Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
 Myrmica ruginodis Nylander, 1846
 Myrmica rugulosa Nylander, 1849
 Myrmica sabuleti Meinert, 1861
 Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
 Myrmica schencki Emery, 1895
 Myrmica slovaca Sadil, 1951
 Myrmica specioides Bondroit, 1918
 Myrmica sulcinodis Nylander, 1846
 Myrmica tulinae Elmes, Radchenko & Aktaç, 2002
 Myrmica vandeli Bondroit, 1920

Myrmoxenus 
 Myrmoxenus ravouxi André, 1896

Polyergus 
 Polyergus rufescens (Latreille, 1798)

Ponera 
 Ponera coarctata (Latreille, 1802)
 Ponera testacea (Emery, 1893)

Solenopsis 
 Solenopsis fugax (Latreille, 1798)

Stenamma 
 Stenamma debile (Foerster, 1850)

Strongylognathus 
 Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852)

Tapinoma 

 Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)
 Tapinoma madeirense Forel, 1895

Temnothorax 
 Temnothorax affinis Mayr, 1855
 Temnothorax albipennis (Curtis, 1854)
 Temnothorax clypeatus (Mayr, 1853)
 Temnothorax corticalis (Schenck, 1852)
 Temnothorax crassispinus Karavaiev, 1926
 Temnothorax interruptus (Schenck, 1852)
 Temnothorax nadigi (Kutter, 1925)
 Temnothorax nigriceps (Mayr, 1855)
 Temnothorax nylanderi (Foerster, 1850)
 Temnothorax parvulus (Schenck, 1852)
 Temnothorax saxonicus Seifert, 1995
 Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775)
 Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)

Tetramorium 
 Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
 Tetramorium caldarium (Roger, 1857)
 Tetramorium impurum (Foerster, 1850)
 Tetramorium insolens (Smith, F., 1861)
 Tetramorium moravicum Kratochvíl, 1941

Примітки

Література 
 
 
 
 Pisarski, B. (1975). «Mrywki Formicoidea.» Kat. Fauny Pol. 26: 3-85.

Посилання 
 Муравьи Польши 

Списки:Польща
Фауна Польщі
Комахи Європи
Списки перетинчастокрилих